Swiip est un des personnages principaux de la série de bande dessinée Lanfeust des étoiles.

Biographie sommaire
Swiip est un des dix derniers Orgnobi (bigorneau) de la galaxie. Il possède six membres, deux longues "oreilles" et vit dans un coquillage qui lévite, il est également hermaphrodite. Il possède un très grand savoir car il n'oublie jamais rien et peut vivre de nombreuses années.

 
Dans le tome 1, Lanfeust découvre Swiip en état de stase dans une station agricole abandonnée, Myrthe 4587ZC28 du bras d'or. Le prince Delhuu pense alors que Swiip lui appartient, ayant été découvert par une expédition à son service mais, dans le tome 2, Swiip rachète la station rétroactivement pour se racheter lui-même.
Dans le tome 5 de Lanfeust des Étoiles, La chevauchée des bactéries, on apprend pourquoi il a été mis en stase sur Myrthe 4587ZC28 : il avait aidé Lanfeust, accidentellement renvoyé de 4000 ans dans le passé, à regagner son époque grâce à un « foreur de siècles », chose formellement interdite. Il avait alors été condamné à la stase et y  est resté 4000 ans jusqu'à ce que Lanfeust l'en délivre.

Dans le tome 8, Swiip connecte son cerveau au prévôt de Meirrion pour monter un attentat contre Thanos. Après la mort de ce dernier, il choisira de rester en symbiose avec les millions de cerveau du prévôt car ils constituent une source inépuisable de connaissance, le rêve pour un orgnobi. Après le départ de Lanfeust, il efface à la demande du héros toute trace de Troy dans les archives galactiques, isolant la planète de l'univers et de ses complots.

Personnage de l'univers de Troy
Personnage de science-fiction